WMB steht als Abkürzung für:
 WMB (Motorradhersteller), ehemaliger ungarischer Motorradhersteller
 Walter Maschinenbau, deutscher Hersteller von Werkzeugschleifmaschinen, Teil der Körber AG
 Warrnambool, Flughafen in der Region Victoria, Australien, als IATA-Code
 Washington Mutual Bank, Teil des amerikanischen Finanzkonzerns Washington Mutual
 Wasmuths Monatshefte für Baukunst, ehemalige deutsche Architekturzeitschrift (1914–1932)
 WebSphere Message Broker, Teil der IBM-Softwarefamilie WebSphere
 Wetzikon–Meilen-Bahn, ehemalige Schweizer Bahngesellschaft (1903–1950)

WMB